Luka Gračnar (né le  à Jesenice en Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Carrière en club 
Gračnar est un élève de l'école de glace du HK Jesenice. Il découvre le championnat national en 2008. Deux ans plus tard, il rejoint les équipes de jeunes du Red Bull Salzbourg. Il dispute ses premiers matchs dans l'EBEL, l'élite autrichienne. Il devient titulaire au cours de la saison 2012-2013 durant laquelle il prend la place de Bernd Brückler.

Carrière internationale

Hockey sur glace 
Il représente la Slovénie au niveau international. Il participe aux sélections jeunes. Il prend part à son premier championnat du monde senior en 2013. Le , il est titularisé pour la première fois lors d'un mondial pour un match face à la Suède.

Roller in line hockey 
Il pratique le Roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Slovénie. Il a été sélectionné pour les championnats du monde.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008 || HD Mladi Jesenice || Državno Prvenstvo || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,93 ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || HD Mladi Jesenice || Slohokej Liga || 25 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,27 ||  ||  || 0 || 6 ||  ||  || 360 ||  || 2,17 ||  ||  || 0
|-
| 2009-2010 || HD Mladi Jesenice || Državno Prvenstvo || 4 ||  ||  ||  || 240 ||  || 2,75 ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || EC Red Bull Salzbourg 2 || Nationalliga || 8 ||  ||  ||  || 437 ||  || 3,43 || 89,7 || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2010-2011 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 3 ||  ||  ||  || 91 || 9 || 5,91 || 83,6 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 27 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,41 || 92,1 || 3 || 0 || 9 ||  ||  || 352 ||  || 2,22 || 92,4 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 36 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,03 || 92,4 || 3 || 0 || 3 ||  ||  || 141 ||  || 4,68 || 83,1 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 27 || 21 || 4 || 0 ||  || 54 || 2,02 || 92,7 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 43 ||  ||  ||  ||  || 106 || 2,59 || 91,5 || 0 || 2 || 6 ||  ||  || 308 ||  || 3,12 || 91,2 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 29 ||  ||  ||  ||  || 67 || 2,39 || 91,8 ||  || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || EC Red Bull Salzbourg || EBEL || 19 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,72 || 90,8 ||  ||  || 1 ||  ||  ||  ||  || 0 || 100 || || 
|-
| 2018-2019 || HK Poprad || Extraliga Slovaque || 11 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,53 || 93 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || HC Innsbruck || EBEL || 25 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,91 || 90,1 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Storhamar Dragons ||GET ligaen || 35 ||20  ||10  ||0  ||  ||  || 2,23 || 91,8 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Black Wings 1992 || ICEHL || 26 || 9 || 13 ||0  ||  ||  || 3,04 || 91,7 || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Eispiraten Crimmitschau || DEL2 ||  ||

En équipe nationale 

| 2010 ||  Slovénie junior || Championnat du monde junior (Division 1A) || 4 || 245 ||  || 1,47 || 94,8 || 0 || 0 || 
|-
| 2010 ||  Slovénie U18 || Championnat du monde U18 (Division 2) || 5 || 249 ||  ||2,89 || 89,5 || 0 || 0 || 
|-
| 2011 ||  Slovénie junior || Championnat du monde junior (Division 1B) || 5 || 249 ||  || 2,89 || 89,5 || 0 || 0 || 
|-
| 2011 ||  Slovénie U18 || Championnat du monde U18 (Division 1B) || 5 || 240 ||  || 2,25 || 93,1 || 1 || 0 || 
|-
| 2012 ||  Slovénie junior || Championnat du monde junior (Division 1A) || 5 || 270 ||  || 2,45 || 91,5 || 0 || 0 || 
|-
| 2013 ||  Slovénie junior || Championnat du monde junior (Division 1A) || 5 || 304 || 15 || 2,76 || 94,1 || 1 || 0 || 
|-
| 2013 ||  || Qualifications pour les JO 2014 || 1 || 20 || 1 || 3,00 || 83,3 || 0 || 0 || 
|-
| 2013 ||  Slovénie || Championnat du monde || 2 || 122 || 6 || 2,95 || 92,4 || 0 || 0 || 
|-
| 2014 ||  Slovénie || JO 2014 || 1 || 60 || 5 || 5,00 || 82,1 || 0 || 0 || 
|-
| 2014 ||  Slovénie || Championnat du monde (Division IA) || 4 || 240 || 4 || 1,00 || 96,0 || 2 || 0 || 
|-
| 2015 ||  Slovénie || Championnat du monde || 1 || 60 || 5 || 5,00 || 85,7 || 0 || 0 || 
|-
| 2018 ||  Slovénie || JO 2018 || 1 || 60 ||  || 8,00 || 76,5 ||  ||  || 
|-
| 2019 ||  Slovénie || Championnat du monde || 3 ||  ||  || 1,01 || 96,5 ||  ||  ||

Références 

Naissance en octobre 1993
Naissance à Jesenice
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du HK Poprad
Joueur du HC Innsbruck
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur du ETC Crimmitschau